Charalambides oder Charalambidis (Χαραλαμπίδης) ist ein verbreiteter griechisch-zyprischer Name und steht für:

 Constantinos Charalambidis (* 1981), zyprischer Fußballspieler
 Kyriakos Charalambidis (* 1940), zyprischer Dichter
 Nicos M. Charalambides (* 1926), zyprischer Archäologe
 Pavlos Charalambidis (* 1979), griechischer Badmintonspieler

 Charalambides (Musikgruppe), Avantgarde-Band aus Houston